Banát nebo Banat může být:

 Banát – historická země v současnosti rozdělená mezi Rumunsko, Srbsko a Maďarsko
 Banát (pohoří) – pohoří v jihozápadním Rumunsku a severovýchodním Srbsku

 Banat (město) – město v indickém státě Uttarpradéš
 Banat (Michigan) – vesnice ve Spojených státech amerických